Agrell ist der Name folgender Personen:
 Alfhild Agrell (1849–1923), schwedische Schriftstellerin
 Jan Agrell (1918–2005), schwedischer Pädagoge und Psychologe, Vater von Wilhelm Agrell
 Johan Agrell (1701–1765), schwedischer Komponist
 Stuart Olof Agrell (1913–1996), englischer Mineraloge
 Sigurd Agrell (1881–1937), schwedischer Poet, Übersetzer, Hochschullehrer für Slawistik an der Lund Universität.
 Wilhelm Agrell (* 1950), schwedischer Historiker und Schriftsteller